Sornay, commune française de la Haute-Saône
 Sornay, commune française de Saône-et-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France